Norak Mpela a été Miss Congo (République démocratique du Congo) 2004 à 21 ans. Elle a aussi été la première dauphine du concours Miss Fespam 2005.

Voir aussi 
 Miss Congo (Kinshasa)
 Miss Fespam

Liens externes 
 Afrik.com : Miss Fespam 2005

Gagnante de Miss Congo (RDC)